A310 bzw. A 310 steht für:
 Airbus A310, europäisches Flugzeug
 Renault Alpine A310, französischer Sportwagen
 A310, eine Fernstraße in Russland

Abkürzung